Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc. este o divizie al lui Warner Bros. Home Entertainment Group. Este un producător mondial, dezvoltator, licențiator și distribuitor de jocuri video atât pentru cele din mediul intern cât și pentru titlurile din partea terțiară.

Time Warner